Sažije su naselje u Republici Hrvatskoj u Požeško-slavonskoj županiji, u sastavu općine Brestovac.

Zemljopis 
Sažije su smještene oko 20 km sjeverozapadno od Brestovca, na južnim obrnocima Ravne Gore.

Stanovništvo 
Prema popisa stanovništva iz 2011. Sažije su imale 15 stanovnika.

Izvor

Naselja u Požeško-slavonskoj županiji